

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Landshut (1) 
 23 czerwca 1991 r. (niedziela),  Landshut

Awans: 7 do półfinałów światowych

Lonigo (2) 
 23 czerwca 1991 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 7+1 do półfinałów światowych

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Nässjö (1) 
 3 maja 1991 r. (piątek),  Nässjö

Awans: 8 do finału szwedzkiego
Uwaga! Fin Olli Tyrväinen z licencją szwedzką.

Hagfors (2) 
 4 maja 1991 r. (sobota),  Hagfors

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 14 maja 1991 r. (wtorek),  Kumla
 15 maja 1991 r. (środa),  Västervik
 2 czerwca 1991 r. (niedziela),  Sztokholm

Awans: 5 do finału skandynawskiego

Finał duński 
 19 maja 1991 r. (niedziela),  Fladbro

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 23 czerwca 1991 r. (niedziela),  Brovst

Awans: 9 do półfinałów światowych

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał brytyjski 
 19 maja 1991 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 10 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnot Narodów 
 2 czerwca 1991 r. (niedziela),  King’s Lynn

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 2 marca 1991 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 23 czerwca 1991 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 9 do półfinałów światowych

Eliminacje światowe

Półfinały

Równe (1) 
 11 sierpnia 1991 r. (niedziela),  Równe

Awans: 8+1 do finału światowego

Abensberg (2) 
 18 sierpnia 1991 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8+1 do finału światowego
Uwaga! Tony Rickardsson zastąpił Andy’ego Smitha, a Klaus Lausch - Ryszarda Dołomisiewicza

1991
1991 w sporcie żużlowym